Ngaimadodera Island kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Pulau Ngaimadodera (ö i Indonesien, lat -0,33, long 127,57), 
 Pulau Ngaimadodera (ö i Indonesien, lat -0,30, long 127,30), 
 Pulau Ngaimadodera (ö i Indonesien, lat -0,28, long 127,25), 

Robotskapade Indonesienförgreningar